

En littérature 
 Mascarade ou Le Bal masqué (en russe : Маскарад) est un drame en vers écrit en 1835 par Lermontov

Au cinéma 
 Bal costumé ou Le Bal masqué est le titre d'un film burlesque français de Georges Monca, sorti en 1912 ;
 Le Bal masqué est le titre d'un film policier belge de Julien Vrebos, sorti en 1998 ;

En musique 
 Le Bal masqué est le titre français d'un des plus célèbres opéras de Giuseppe Verdi : Un ballo in maschera ;
 Le Bal masqué est une chanson du groupe français La Compagnie créole.
 Le Bal masqué est le titre d'une cantate de Francis Poulenc